Оригиналния Уембли Стейдиъм, e разрушен стадион в Уембли, квартал на Лондон, на мястото на който днес седи новия Уембли, който е отворен през 2007.

Стадиона е известен с домакинството на финалите на ФА Къп, пет финала за Европейската купа, Олимпиадата през 1948, финала на Световното първенство през 1966 и финала на Европейското през 1996.

Кулите близнаци бяха символ на Англия и Уембли преди да бъдат разрушени през 2003.

Футболни стадиони в Англия